Пряди́льный переу́лок — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прядильный переулок — переулок в Бийске.
 Прядильный переулок — переулок в Вологде.
 Прядильный переулок — переулок в Вязниках.
 Прядильный переулок — переулок в городе Иванове.
 Прядильный переулок — переулок в городе Орле.
 Прядильный переулок — переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Прядильный переулок — переулок в городе Полтаве.

См. также 
 Прядильная улица